Очередные президентские выборы в Молдове состоялись 1 ноября 2020 года (первый тур; поскольку ни один кандидат не получил в нём  больше 50 % голосов — 15 ноября был проведён второй тур). 
Это четвёртые прямые выборы Президента Молдовы за всю историю независимости Республики Молдова.

В декабре 2019 года президент Молдовы Игорь Додон предложил назначить выборы президента Молдовы на 8 ноября 2020 года. Одновременно он заявил, что ещё не принял решения баллотироваться на следующий срок. Тем не менее Партия социалистов Республики Молдова уже заявила о поддержке его кандидатуры. 11 мая 2020 Игорь Додон предложил провести президентские выборы 1 ноября. Позже, Парламент Молдовы утвердил 1 ноября датой выборов президента в 2020 году.

Выдвинутые кандидаты 
1 марта 2020 года партия «Платформа Достоинство и Правда» выдвинула Андрея Нэстасе кандидатом в президенты на предстоящих всенародных выборах.

29 июня 2020 года официально было объявлено, что экс-примар столицы и действующий лидер Либеральной партии Дорин Киртоакэ, будет баллотироваться на президентских выборах 2020 года от политического движения “UNIREA”.

18 июля 2020 года Партия действия и солидарности выдвинула Майю Санду кандидатом в президенты на предстоящих всенародных выборах.

25 июля 2020 года Партия национального единства выдвинула Октавиана Цыку кандидатом в президенты на предстоящих всенародных выборах.

27 августа 2020 года было объявлено, что кандидатом на должность президента стал лидер Нашей партии Ренато Усатый.

28 августа 2020 года Либерал-демократическая партия Молдовы выдвинула Тудора Делиу кандидатом в президенты на предстоящих всенародных выборах.

1 сентября 2020 года Партия «Про-Молдова» выдвинула Андриана Канду кандидатом в президенты на предстоящих всенародных выборах.

6 сентября 2020 года Партия «Шор» выдвинула Виолетту Иванову кандидатом в президенты на предстоящих всенародных выборах..

9 сентября 2020 года действующий президент Игорь Додон объявил о своем решении участвовать в выборах в качестве независимого кандидата при поддержке ПСРМ.

Зарегистрированные кандидаты 
 Ренато Усатый — кандидат Нашей партии
 Андрей Нэстасе — кандидат Партии «Платформа Достоинство и Правда»
 Тудор Делиу — кандидат Либерал-демократической партии Молдовы
 Игорь Додон — независимый кандидат
 Виолетта Иванова — кандидат Политической Партии «ШОР»
 Майя Санду — кандидат Партии «Действие и солидарность»
 Октавиан Цыку — кандидат Партии национального единства
 Дорин Киртоакэ — кандидат Избирательного блока «UNIREA»

Социологические опросы

Иностранное вмешательство 

Причиной двух поводов для статей об иностранном вмешательстве в выборы Молдовы в аффилированных социалистической партии СМИ стал бывший председатель Европейской комиссии Дональд Туск. Польские СМИ опубликовали записанное им видеообращение с поддержкой кандидата в президенты Майи Санду. Позднее, в прямом эфире Санду, отвечая на вопрос журналистов, отметила, что члены правоцентристской оппозиции получили письма от Туска с советом о выдвижения единого кандидата.

Журналистский центр «Досье» под руководством М. Ходорковского и издательство RISEMoldova, финансируемое американским Государственным департаментом,  опубликовали расследование о вмешательстве России во внутреннюю политику Молдавии. Как отмечается в расследовании, президент Молдовы И. Додон звонит в Москву и передает тексты своих речей на согласование; так, в феврале 2019 года за три дня до своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Додон через российского посла в Молдове Олега Васнецова передал генералу Чернову текст своей речи и презентацию проекта «Большой пакет для Молдовы».

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, по мнению немецкого цензора статьи, бездоказательно заявил, что Вашингтон готовит «революционный» сценарий в Молдавии и настраивает оппозицию на организацию протестов, если победит нынешний президент Игорь Додон. Нарышкин сообщил, что Вашингтон не устраивает действующий президент Игорь Додон, который поддерживает «конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией», а аффилированные с американцами НПО и СМИ вбрасывают фейки о планах властей прибегнуть к фальсификациям.

Во время голосования и после оглашения итогов сторонники Игоря Додона (ПСРМ) и связанные с политиком СМИ активно обвиняли западные страны в организации подвоза избирателей на участке для голосования. В частности, журналистка «НТВ-Молдова» Е.Левицкая-Пахомова обвинила власти Румынии в организованной доставке студентов (граждан Молдовы) на избирательные участки; телеканал «Прайм» опубликовал видео организованного голосования молдавской диаспоры в Лондоне; сообщения об обеспечении транспортом граждан Молдовы-сторонников М.Санду также поступали из Израиля. 

По мнению сторонникаИ.Додона члена ПСРМ Б.Цырди победа М.Санду также стало возможной благодаря действующейв стране сети из 14 000 НПО, «обеспечивающих работой» 82 000 «волонтеров». По данным политика, с 1992 г. эти организации получили от западных «доноров» более 1 млрд. 50 млн. долларов из средств:«Фонда Сороса», «Национального фонда в поддержку демократии» (финансируется Конгрессом США), «Европейского фонда за демократию», «Фонда Конрада Аденауаэра».

Результаты

Первый тур

Второй тур

Примечания 

Молд
Президентские выборы в Молдавии
2020 год в Молдавии